Tasmil bezeichnet:

 einen Ort im Suco Oeleo/Osttimor, siehe Oeleo
 einen Ort im Suco Lontas/Osttimor, siehe Lontas